Wysoke () – nazwa toponimów na Ukrainie

 Wysoke – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie donieckim
 Wysoke – wieś na Ukrainie, w rejonie ochtyrskim obwodu sumskiego
 Wysoke – wieś na Ukrainie, w rejonie tomaszpolskim obwodu winnickiego

Zobacz także 
 Wysokoje

Strony ujednoznaczniające

uk:Високе#Україна